

Patronyme 

Dominique Souchier (né en 1947), journaliste français ;
Jérôme Souchier (1508-1571), cardinal français du  ;
Emmanuël Souchier (1954-), chercheur français.

Toponyme 
La villa Souchier, une voie du  de Paris, en France.